Медвежо́нок — многозначный термин.
 Медвежонок (мн. ч. медвежата) — детёныш медведя и медведицы.
 «Медвежонок» — советский телефильм 1981 года, киностудия «Киевнаучфильм».
 «Медвежонок» () — канадский мультсериал (1995—1997).
 «Медвежонок» — советский короткометражный рисованный мультфильм (1940).
 Медвежонок — персонаж многочисленных мультфильмов о медведях.
 «Медвежонок» () — испанский фильм (2004).
 Медвежонок Паддингтон () — герой книги английского писателя Майкла Бонда (1958).

См. также